Кизил Арслан Ільдегізід (*д/н — 1191) — 10-й султан Іраку. 
 Антонія Арслан (італ. Antonia Arslan, нар. 1938, Падуя) — Італійська письменниця та академік вірменського походження. 
 Арслан-шах (султан Іраку), Арслан-шах (*1133/1134 — 1176) — 8-й султан Іраку в 1161—1176 роках. 
 Алп-Арслан  (тюрк. сміливий лев) також Мухаммед ібн-Дауд або Мохамед бен-Дауд (араб. ألب أرسلان‎, повне ім'я — Зійа ад-Дін ва Адуд ад-Даула ва Тадж ал-Мілла Абу Шуджа Мухаммад Алп-Арслан ібн-Дауд, (20 січня 1029 — 15 грудня 1072) — другий султан держави сельджуків, правнук Сельджука, син Чагрі-бека. 
 Толгай Арслан (нім. Tolgay Arslan, нар. 16 серпня 1990, Падерборн) — німецький футболіст турецького етнічного походження, півзахисник клубу «Бешикташ».
 Арслан Ґерай (1692–30 травня 1767) — кримський хан у 1748–1756 і 1767 рр. з династії Ґераїв. Син Девлета II Ґерая, онук Селіма I Ґерая. 
 Іл-Арслан (*д/н —7 березня 1172) — хорезмшах у 1156—1172 роках. 
 Килич-Арслан II (*бл. 1113 — 1192) — 5-й султан Рума в 1156—1192 роках. 
 Килич-Арслан I (осм. قلج أرسلان — Kılıc Arslân, тур. Kılıç Arslan, повне ім'я — Дауд Килич Арслан ібн Сулейман-шах) (? — 1107) — сельджуцький султан Рума , син султана Сулеймана I.
 Килич-Арслан III (*д/н — 1205) — 8-й султан Рума в 1204—1205 роках. 
 Килич-Арслан IV, Килич-Арслан IV (1237—1265) — 13-й султан Рума в 1248—1265 роках. 
 Арслан-шах II (султан Кермана), Арслан-шах II (*д/н — 1177) — султан Кермана в 1170—1171, 1172—1175, 1175—1177 роках. 
 Арслан-шах I (султан Кермана), Арслан-шах I (*д/н — 1145) — султан Кермана в 1101—1142 роках. 
 Килич-Арслан V (*д/н — 1318) — останній султан Рума в 1310—1318 роках. Ім'я перекладається як «Меч лева». Походив з династії Сельджукидів. 
 Алп-Арслан (султан Алеппо), Алп-Арслан (*1097 — 1114) — 3-й султан Алеппо і Сирії в 1113—1114 роках. 
 Непесов Арслан Сакоєвич — туркменський державний і політичний діяч, дипломат.